El Torneig d'Hobart 2016, també conegut com a Hobart International 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 de gener de 2016 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
WTA Tour 2016